Zadnjica je lahko:

človekova ali živalska rit
Zadnjica, dolina v Julijskih Alpah, nedaleč od vasi Trenta
Zadnjica, gorski potok, ki teče po istoimenski alpski dolini in se izliva v Sočo